Deense naam voor de Groenlandse plaats Narsarmijit
 Frederiksdal (Virum), een Havezate en landgoed in Denemarken, ten noorden van Kopenhagen